Phra Mae Thorani est une déesse de la Terre dans la mythologie bouddhique ;
 Le Lycée Thorani est un lycée français international situé en Israël.

Voir aussi